

Persone
Alice Schanzer Galimberti (1873-1936) – poetessa, traduttrice e critica letteraria italiana
Carlo Galimberti (1894-1939) – sollevatore italiano
Davide Galimberti (1976) – politico italiano
Edoardo Galimberti (1915-1995) – calciatore italiano
Gianluca Galimberti (1968) – politico italiano
Giorgio Galimberti (1976) – telecronista sportivo ed ex tennista italiano
Giuseppe Galimberti (1903-...) – calciatore italiano
Ilario Galimberti (1926-2019) – imprenditore italiano
Luigi Galimberti (1836-1896) – cardinale italiano
Luigi Galimberti – (1888-1957) – liutaio italiano
Maurizio Galimberti (1956) – fotografo italiano 
Orietta Galimberti, in arte Berti (1943) – cantante italiana 
Pablo Jaime Galimberti di Vietri (1941) – vescovo cattolico uruguaiano
Paolo Galimberti (1968) – imprenditore e politico italiano
Santi Galimberti (1892-1967) – politico italiano
Silvio Galimberti (1869-1956) – pittore italiano
Tancredi Duccio Galimberti (1906-1944) – avvocato, antifascista e partigiano italiano 
Tancredi Galimberti (1856-1939) – politico e avvocato italiano, padre di Tancredi Duccio
Umberto Galimberti (1942) – filosofo, psicologo e psicoanalista italiano

Altro
Casa Galimberti – edificio di Milano
Piazza Galimberti – piazza della città di Cuneo
Ritratto di Giacinta Galimberti e Simonetta Galimberti – opere pittoriche di Mosè Bianchi